Committed (engl. committed „ausgeliefert, engagiert, verpflichtet, verübt, überzeugt (von einer Sache), (einer Sache) verschrieben, gebunden“) ist der Titel von
 Committed (1984), US-amerikanischer Frauenfilm von Sheila McLaughlin
 Committed (1987), US-amerikanischer Psychothriller von William A. Levey
 Committed, Originaltitel des US-amerikanischen Filmdramas Committed – Einmal 7. Himmel und zurück aus dem Jahr 2000